Die Serie A 2021/22 war die 90. Spielzeit der höchsten italienischen Spielklasse im Fußball. Sie wurde am 21. August 2021 eröffnet und am 22. Mai 2022 beendet.

Veränderung gegenüber der Saison 2020/21 
Für die Spielzeit 2021/22 wurde ein asymmetrischer Spielplan eingeführt, so dass die Spiele der Rückrunde unabhängig von den Spieltagen der Hinrunde stattfinden konnten. Einzige Bedingung war, dass zwischen Hin- und Rückspiel mindestens acht weitere Partien ausgetragen werden mussten. In einer Erklärung der Liga hieß es: „Die neue Formel wird eine bessere Verteilung der Spiele ermöglichen, die nicht durch die Zwänge des Hinspiels, das auf den gleichen Tag des Rückspiels fallen muss, und umgekehrt, bedingt ist.“

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2021/22 qualifizierten sich die 17 besten Mannschaften der (Vorsaison), die zwei besten Mannschaften der vorherigen Zweitligasaison sowie der Sieger der vorherigen Zweitliga-Playoffs:

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Die Sortierung erfolgt analog zur Liste der LNPA.

Auszeichnungen

Saisonale Auszeichnungen

Monatliche Auszeichnungen

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Pietro Pellegri (6/-) und Andrea Conti (1/-) haben den Verein während der laufenden Saison verlassen.

Siehe auch 
 Serie A
 Ewige Tabelle der Serie A
 Coppa Italia 2021/22
 Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Fußball in Italien
 Serie B 2021/22
 Serie C 2021/22
 Serie-A-Liga-Awards
 Spieler des Monats der Serie A

Weblinks 

 Serie A 2021/22 auf der offiziellen Website der Lega Nazionale Professionisti Serie A  (italienisch, englisch)
 Serie A 2021/22 auf kicker.de
 Serie A 2021/22 auf Transfermarkt.de
 Serie A 2021/22 auf Weltfussball.de
 Serie A 2021/22 auf Fussballdaten.de

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021/22